Теребляны:

 Теребляны Вторые — деревня в Окуловском муниципальном районе Новгородской области, относится к Котовскому сельскому поселению.
 Теребляны Первые — деревня в Окуловском муниципальном районе Новгородской области, относится к Котовскому сельскому поселению.